Hyphasis steht für

 Beas (Fluss), Fluss in Indien
 Hyphasis (Gattung), eine Gattung der Käfer